UAA puede referirse a:

 Universidad Autónoma de Aguascalientes; 
 Universidad de Alaska Anchorage; o
 University Athletic Association.
 Universidad Americana de Acapulco.

Siglas